Педагогический университет Дзёэцу () — японский национальный университет в Дзёэцу (префектура Ниигата), основанный в 1978 году. Включает педагогический колледж для подготовки учителей начальной школы и Высшую педагогическую школу (Graduate School of Education), ориентированную на научные исследования и тренинги в области образования для учителей начальной и средней школ.

Образование 
Педагогический колледж предоставляет курсы неполного высшего образования для получения навыков преподавания в начальной школе. Курсовая работа призвана дать понимание процессов роста и развития детей. Учитывая важность начального образования как отправной точки для обучения людей на протяжении всей жизни, особое внимание уделяется формированию характера будущих учителей начальной школы.

История 
Университет был основан 17 июня 1978 года и открыт 1 октября того же года. Администрация располагалась в кампусе Такада педагогического колледжа Университета Ниигаты.

В 1996 году в Университете Хёго была открыта Объединённая высшая педагогическая школа, впервые в Японии готовившая докторов наук (Ph. D.) в области педагогики. Образовательная и исследовательская система Объединённой школы была организована усилиями университетов Дзёэцу, Хёго, Окаяма и Наруто.

В 2008 году была основана Высшая школа профессионального обучения с целью повышения преподавательского профессионализма и обучения преподавателей быстро и эффективно решать различные проблемы школьного обучения.

Примечания

Ссылки 
 

Появились в 1978 году в Японии
Дзёэцу
Организации префектуры Ниигата
Дзёэцу